Hamilton Chaves (Lagoa Vermelha,  17 de maio de 1925 - Porto Alegre,  17 de maio de 1985) foi um jornalista, compositor, vereador, publicitário e cineasta brasileiro.

Trabalhou na Revista do Globo, no jornal Última Hora, no jornal O Clarim e na Rádio Gaúcha (todos de Porto Alegre). Foi diretor cultural da Associação Rio-Grandense de Imprensa e diretor da Agência Nacional. Diretor também da Guaíba Filmes e produtor da Continental Discos, de São Paulo. Como compositor, foi parceiro de Lupicínio Rodrigues e venceu festivais de música popular. Ocupou diversos cargos no governo do estado do Rio Grande do Sul e do município de Porto Alegre, bem como no Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense.

Referências
 NEPOMUCENO, DAVINO V. R. História de Lagoa Vermelha até o Início do 3º Milênio. Porto Alegre, EST, 2003.  528p.  il.

 BRANCO, P. de M.  Lagoa Vermelha e Municípios Vizinhos.  Porto Alegre, EST,  1993.  306 p.  il.  p. 131-133.

Jornalistas do Rio Grande do Sul
Compositores do Rio Grande do Sul
Naturais de Lagoa Vermelha